Renat Abdoulrachitovitch Mamachev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
Il est repêché des Krylia Sovetov par les Warriors de Moose Jaw en  au cours de la sélection européenne 2000 de la Ligue canadienne de hockey. Il part jouer une saison dans la Ligue de hockey de l'Ouest avant de revenir en Russie. Il débute dans la Superliga en 2006 avec le HK Dinamo Moscou.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec la conférence Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga|| 20|| 3|| 1|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Warriors de Moose Jaw|| LHOu|| 72|| 5|| 12|| 17|| 63|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga || 33|| 5|| 15|| 20|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HK CSKA Moscou || Vyschaïa liga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || 19|| 5|| 6|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Krylia Sovetov || Vyschaïa liga || 39|| 1|| 6|| 7|| 40|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2 
|-
| 2004-2005|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Krylia Sovetov || Vyschaïa liga || 48|| 2|| 6|| 8|| 34|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 2005-2006|| Krylia Sovetov || Vyschaïa liga || 56|| 8|| 26|| 34|| 65|| 15|| 4|| 7|| 11|| 14
|-
| 2006-2007|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 53|| 6|| 13|| 19|| 82|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| Dinamo Moscou || Superliga || 17|| 0|| 0|| 0|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 32|| 3|| 1|| 4|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 51|| 7|| 9|| 16|| 87|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni-Novgorod ||  KHL|| 8|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Neftekhimik Nijnekamsk||  KHL|| 30|| 1|| 8|| 9|| 30|| 9|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 50|| 6|| 14|| 20|| 68|| 7|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 16|| 2|| 4|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Neftekhimik Nijnekamsk ||  KHL|| 18|| 0|| 5|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 52|| 10|| 32|| 42|| 72|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||  Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 32|| 5||7 || 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sibir Novossibirsk || KHL || 33|| 2|| 11|| 13|| 24||7 || 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL || 53 || 5 || 16 || 21 || 56 || 4 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL || 47 || 4 || 13 || 17 || 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni-Novgorod || KHL || 18 || 2 || 1 || 3 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Sarov || VHL || 9 || 2 || 11 || 13 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL || 19 || 1 || 3 || 4 || 22|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mars 1983
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Sotchi
Joueur du HK Sarov
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur des Warriors de Moose Jaw